Buchwald é um sobrenome de origem alemã, e pode se referir a:

Art Buchwald
3209 Buchwald
Guido Buchwald
Groß Buchwald
Martyn Jerel Buchwald

Desambiguação